Васил Банов Банов е български актьор.

Биография 
Роден е в град Карлово на 20 юли 1946 г. През 1967 – 1971 г. следва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на професор Боян Дановски.

Работил е в театрите на Велико Търново (1970 – 1975), Враца (1975 – 1978), Софийски окръжен театър Ботевград (1978 – 1984), „Сълза и смях“ от 1984. Член на Съюза на артистите в България (1970), заместник-председател на УС на творческия фонд (1988 – 1989) и председател на УС от 1989, СБФД (1988).

Озвучавал е във филми за БНТ, Нова телевизия и Александра Аудио. През 2017 г. дублира Татко Смърф (озвучаван в оригинал от Манди Патинкин) в анимационния филм „Смърфовете: Забравеното селце“.

През 2011 – 2014 г. Банов играе бай Юнал в сериала „Седем часа разлика“ по bTV, през 2016 – 2017 г. е в ролята на професор Камбуров в „Откраднат живот“ по Нова телевизия, а през 2019 г. играе ролята на прокурор Димитър Чавов в „Дяволското гърло"

Личен живот 
Женен е за Лиляна Димова. Семейството има три деца. Едно от децата на Банов е министърът на културата в третото правителство (от 2017 г.) на Бойко Борисов – Боил Банов.

Театрални роли 
 „Сърцето на Луиджи“ – Луиджи
 „Макбет“ – Макдъф
 „Боряна“ – Рали
 „Побъркани от любов“ – Еди
 „Под игото“ – Соколов
 „Вампир“
 „Откачена фамилия“
 „Духът на поета“ (Стефан Цанев)
 „Етажна гроздова“ (Иван Ангелов)
 „Да се влюбиш в пеперуда“ (Ленард Герш)
 „Ние, българите, открит урок за чужденци“
 „Скъперникът“ (Молиер)
 „Службогонци“ (Иван Вазов)
 „Вдовиците“ (Славомир Мрожек)

Телевизионен театър 
 „Еленово царство“ (1996) (Георги Райчев и Вили Цанков)
 „Далила“ (1996) (Владимир Мусаков)
 „Албена“ (1988) (Йордан Йовков), 2 части
 „Испанци в Дания“ (1982) (Проспер Мериме)
 „Старчето и стрелата“ (1982) (от Никола Русев, реж. Орфей Цоков) – Коц
 „Кръвта е по-гъста от водата“ (1981) (Фредерик Дар – Робер Осеин)

Награди 
 Наградата за цялостен принос в киното на филмовия фестивал „Златната липа“, 2018
 Награди на прегледа на драмата (Велико Търново)
 Награди на МНО

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Васил Банов в КиноПоиск
  Васил Банов в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български озвучаващи актьори
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени в Карлово